biga (poligrafia)
 biga (wóz)
 Biga (Turcja) – miasto w Turcji
 Biga Çayı